Pål steht für:

 norwegische Variante des Vornamens Paul; Namensträger siehe unter Pál
 Pål (Felsen), Felsvorsprung im Königin-Maud-Land, Antarktika